Le Prince Jean est le titre des films suivants :
 Le Prince Jean, film français de René Hervil (1929)
 Le Prince Jean, film  français de Jean de Marguenat (1934)